Michael McManus ist der Name folgender Personen:

* Michael McManus (Schauspieler, 1946) (* 1946), amerikanischer Schauspieler 
 Michael McManus (Schauspieler, 1962) (* 1962), kanadischer Schauspieler